Alkimedon () ist der Name von:

 Alkimedon von Aigina, olympischer Ringkämpfer im 5. Jh. v. Chr.
 Alkimedon (Toreut), wird bei Vergil genannt

in der griechischen Mythologie:
 Alkimedon (Heros), Vater der Phialo
 Alkimedon (Seeräuber), wird von Dionysos in einen Delfin verwandelt
 Alkimedon (Sohn des Laerkes), im Trojanischen Krieg Anführer der Myrmidonen
 Alkimedon (Genosse des Aias)